Algarve Cup 2008 var den 15:e upplagan av fotbollsturneringen för damlandslag som spelades mellan den 5 och 12 mars 2008 i Algarve, Portugal. Vann gjorde USA efter vinst mot Danmark med 2–1 i finalen. Det var USA:s sjätte seger i turneringen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
15th Algarve Cup 2008

2008 i Portugal
2008
Fotbollsåret 2008